Oronsay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Oronsay (ö i Storbritannien, Eilean Siar), Skottland, 
 Oronsay (ö i Storbritannien, Highland, lat 57,33, long -6,47), Skottland, 
 Oronsay (ö i Storbritannien, Highland, lat 56,67, long -5,93), Skottland, 
 Oronsay (ö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar